Johann Susemihl ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Susemihl (1767–1846), deutscher Kupferstecher 
 Johann Joachim Susemihl (1756–1797), deutscher Geistlicher
 Johann Theodor Susemihl (1772–nach 1847), deutscher Maler, Kupferstecher und Lithograf